Fahrenheit har flere betydninger:
 Gabriel Daniel Fahrenheit, tysk fysiker
 Fahrenheit, temperaturskalaen
 Fahrenheit 451, en roman af Ray Bradbury
 Fahrenheit 451 (film), en filmatisering af François Truffaut af romanen
 Fahrenheit 9/11, en film af Michael Moore
 Fahrenheit (dansk band), dansk garagerock band (ca. 1980)
 7800 degrees Fahrenheit, en plade af Bon Jovi (1985)
 Fahrenheit (spil), et computerspil af Quantic Dream. I USA kendt som Indigo Prophecy.
 Fahrenheit (band), Thai rockband (2002)
 Fahrenheit (månekrater) - et nedslagskrater på Månen

Nedertyske efternavne